Miejscowości w USA:
 Creekside – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Creekside – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana